Cabrières – comune francese del dipartimento del Gard
 Cabrières – comune francese del dipartimento dell'Hérault